Влади́мир Топоро́в: Топоров, Владимир Михайлович (род. 1946) — советский и российский военачальник, генерал армии.
 Топоров, Владимир Николаевич (1928—2005) — советский и российский филолог.